Blanc-Sablon peut signifier:

Toponymes

Canada

Québec

 Blanc-Sablon, situé dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 25' 00"; 57° 08' 00".
 Archipel de Blanc-Sablon, situé dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 26' 36"; 57° 19' 16".
 Rivière de Blanc-Sablon, située dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 25' 29"; 57° 08' 29".
 Baie de Blanc-Sablon, située dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 25' 04"; 57° 08' 18".
 Chute de Blanc-Sablon, située dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 26' 50"; 57° 09' 38".
 Lac de Blanc-Sablon, étang situé dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 25' 35"; 57° 10' 15".
 Pont de Blanc-Sablon, situé dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 25' 42"; 57° 08' 51".
 Poste de Blanc-Sablon, poste de transformation situé dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 26' 43"; 57° 07' 42".
 Canton de l'Archipel-de-Blanc-Sablon, canton situé dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 25' 00"; 57° 20' 00".
 Centrale de Blanc-Sablon, centrale thermique située dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 24' 59"; 57° 12' 20".
 Bureau de poste de Blanc-Sablon, municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 25' 35"; 57° 07' 57".
 Site archéologique de la Rive-Ouest-de-la-Blanc-Sablon, situé dans la municipalité de Blanc-Sablon, Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord.
 Village de Lourdes-de-Blanc-Sablon, situé dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 24' 41"; 57° 12' 11".
 Bureau de poste de Lourdes-de-Blanc-Sablon, situé dans la municipalité de Blanc-Sablon, municipalité régionale de comté de Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 24' 42"; 57° 12' 24".

France 
 La plage des Blancs Sablons est une grande plage de la commune du Conquet (Finistère).
 Le Blanc-Sablon, un lieu-dit de Craonnelle où se trouve le château du Blanc-Sablon
 La Bataille de la baie des Blancs-Sablons qui oppose, en 1513 au large de la Baie des Blancs-Sablons en Finistère, une flotte anglaise à une escadre française